Sarim steht für:

 Sarim (Korea), eine politische Gruppierung in Korea
 Sarim (Berg), Berg in Osttimor
 Beth Sarim, ein Gebäude der Zeugen Jehovas in San Diego, Kalifornien
 Mohamed Sarim (* 1987), Badmintonspieler von den Malediven